

Кос'ю — річка у Республіці Комі, права притока Ілича
 Кос'ю — річка у Республіці Комі, ліва притока Лемью

Див. також 
 Косью